

Persone
 Adolfo Manzi detto Ercolino (1953) – fantino italiano, vincitore di due edizioni del Palio di Siena
 Alberto Manzi (1924-1997) – pedagogista, personaggio televisivo e scrittore italiano
 Alfredo Manzi (...) – scenografo italiano
 Andrea Manzi (1997) – nuotatore italiano
 Carmine Manzi (1919-2012) – scrittore, giornalista e saggista italiano
 Edoardo Manzi (1998) – pallanuotista italiano
 Elios Manzi (1996) – judoka italiano
 Francesco Maria Manzi, francesizzato in François-Marie de Manzi (1694-1774) – arcivescovo cattolico italiano
 Franco Manzi (1966) – presbitero, biblista e teologo italiano
 Frediano Manzi (1960) – imprenditore e attivista italiano
 Gaetano Manzi (1957) – calciatore italiano di ruolo difensore e allenatore di calcio
 Giorgio Manzi (1958) – antropologo, paleontologo, docente universitario e divulgatore scientifico italiano
 Guglielmo Manzi (1784-1821) – letterato e bibliotecario italiano
 Homero Manzi (1907-1951) – paroliere e regista argentino
 Irene Manzi (1977) – politica e deputata italiana
 Luciano Manzi (1924-2014) – politico italiano
 Martino Manzi (1836-1872) – patriota italiano
 Massimo Manzi (1956) – batterista italiano
 Roberto Manzi (1959) – schermidore italiano
 Riccardo Manzi (1913-1991) – vignettista italiano
 Riccardo Manzi – musicista italiano
 Stefano Manzi (1999) – pilota motociclistico italiano
 Silvja Manzi (1973) – attivista e politica italiana
 Stefano Manzi (1999) – pilota motociclistico italiano
 Thierry Manzi (1996) – calciatore ruandese
 Tito Manzi (1769-1836) – giurista e politico italiano

Altro
 Bivacco Manzi-Pirotta – bivacco nel comune di Val Masino, provincia di Sondrio
 Cratere Manzī – cratere sulla superficie di Marte
 Palazzo Manzi – dimora della famiglia Polti-Petazzi e poi sede municipale di Dongo, sul lago di Como